Heilige lotus
Padma (rivier), rivier in Bangladesh

Personen 
Padmasambhava, ook wel Goeroe Rinpoche (8e eeuw), oprichter van het Tibetaans boeddhisme
Padma Dorje (1128-1188) een Tibetaans priester
Padma Choling, ook wel Padma Trinley (1951-) een Tibetaans politicus en militair

Padma Patil, een personage  uit de Harry Potter- boekenserie

Onderscheidingen 
Padma Shri, onderscheiding voor verdienste in India
Padma Bhushan, onderscheiding voor verdienste in India
Padma Vibhushan, onderscheiding voor verdienste in India

Yoga 
Padma adho mukha vrksasana, lotushandstand, een yogahouding
Padma sarvangasana, lotushouding van het hele lichaam, een yogahouding
Padma sirsasana, lotuskopstand, een yogahouding
 Padma (mantra), mantra